Une protéine inactivant les ribosomes, ou PIR, est un inhibiteur de la synthèse protéique qui agit sur les ribosomes. 

De nombreuses toxines bactériennes et végétales agissent en inhibant la biosynthèse des protéines dans les cellules eucaryotes. Les toxines du type shiga ou ricine inactivent les sous-unités ribosomiques 60S par un clivage N-glycosidique qui libère une base adénine spécifique à partir du squelette sucre-phosphate de l'ARNr 28S. 
Cette famille de protéines comprend les toxines shiga et assimilées, et les PIR type I (par exemple trichosanthine et luffine) et type II (par exemple ricine, agglutinine et abrine). 
Toutes ces toxines sont structurellement apparentées. Les PIR présentent un intérêt considérable en raison de leur utilisation potentielle, conjuguée avec les anticorps monoclonaux, comme immunotoxines pour traiter le cancer. En outre, on a montré que la trichosanthine a une activité puissante contre les lymphocytes T et les macrophages infectés par le HIV-1.
L'élucidation des relations entre structures et fonctions des PIR a par conséquent fait l'objet de recherches importantes.
On sait maintenant que les PIR sont structurellement apparentées. Un résidu glutamique conservé a été impliqué dans le mécanisme catalytique ; 
de même une arginine conservée joue aussi un rôle dans la catalyse.

Parmi les exemples figurent la trichosanthine, la ricine, la saporine.
Elles existent chez les bactéries et les plantes.

Notes et références 

Biologie cellulaire
Protéine